Atair ist der Name

 des Sterns Altair im Sternbild Adler 
 eines Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, siehe Atair (Schiff, 1987)
 eines Schiffes des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, siehe Atair (Schiff, 2020)

Siehe auch:
 Altair (Begriffsklärung)